Алекса́ндровский — русская фамилия, и топоним:

Носители фамилии 
 
 Александровский, Алексей Николаевич (?—1885) — российский священник, писатель.
 
 Александровский, Виктор Николаевич (1917—1987) — советский писатель, ответственный секретарь Хабаровского отделения Союза писателей РСФСР.
 
 
 Александровский, Николай Семёнович (1815—1882) — доктор медицины.
 
 Александровский, Степан Фёдорович (1842—1906) — живописец.
 Александровский, Стефан Сергеевич (в монашестве Серапион; 1747—1824) — епископ Русской православной церкви, митрополит Киевский и Галицкий.
 Александровский, Юрий Анатольевич (род. 1936) — советский и российский психиатр, руководитель отдела пограничной психиатрии Федерального медицинского исследовательского центра.

Населённые пункты

Россия 
 Александровский — посёлок в Алейском районе Алтайского края.
 Александровский — хутор в Куюргазинском районе Башкортостана.
 Александровский — хутор в Губкинском городском округе Белгородской области.
 Александровский — хутор в Шебекинском районе Белгородской области.
 Александровский — посёлок в Севском районе Брянской области.
 Александровский — посёлок в Суражском районе Брянской области.
 Александровский — хутор в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии.
 Александровский — высел в Санчурском районе Кировской области.
 Александровский — хутор в Северском районе Краснодарского края.
 Александровский — хутор в Усть-Лабинском районе Краснодарского края.
 Александровский — посёлок в Касторенском районе Курской области.
 Александровский — хутор в Курчатовском районе Курской области.
 Александровский — хутор в Фатежском районе Курской области.
 Александровский — деревня в Мари-Турекском районе Марий Эл.
 Александровский — посёлок в Шатковском районе Нижегородской области.
 Александровский — посёлок в Искитимском районе Новосибирской области.
 Александровский — посёлок в Карасукском районе Новосибирской области.
 Александровский — посёлок в Коченёвском районе Новосибирской области.
 Александровский — посёлок в Чулымском районе Новосибирской области.
 Александровский — посёлок в Дмитровском районе Орловской области.
 Александровский — хутор в Кромском районе Орловской области.
 Александровский — посёлок в Орловском районе Орловской области.
 Александровский — посёлок в Троснянском районе Орловской области.
 Александровский — хутор в Миллеровском районе Ростовской области.
 Александровский — хутор в Обливском районе Ростовской области.
 Александровский — хутор в Сальском районе Ростовской области.
 Александровский — посёлок в Балашовском районе Саратовской области.
 Александровский — посёлок в Лаишевском районе Татарстана.
 Александровский — хутор в Сандовском районе Тверской области.
 Александровский — посёлок в Верхнеуральском районе Челябинской области.
 Александровский — посёлок в Кизильском районе Челябинской области.
 Александровский — до 1924 года название села Трудфронт в Икрянинском районе Астраханской области.
 Александровский — до 1951 года название города Александровск в Пермском крае.
 Александровский — до 1968 года название посёлка Прохоровка в Прохоровском районе Белгородской области.
 Александровский — до 1915 года название станицы Александровская в Каневском районе Краснодарском крае.

Казахстан 
 Форт Александровский (позже Форт-Александровский) — прежнее название города Форт-Шевченко

Разное 
 Александровский бал
 Александровский железнодорожный мост
 Александровский Завод
 Александровский костёл
 Александровский лицей
 Александровский монастырь
 Александровский мост
 Александровский округ
 Александровский парк
 Александровский переулок
 Александровский проезд
 Александровский проспект
 Александровский район
 Александровский рудник
 Александровский сад
 Александровский сельсовет
 Александровский сельский совет
 Александровский сквер
 Александровский собор
 Александровский уезд
 Александровский хребет — современный Киргизский хребет Тянь-Шаня.

См. также 
 Александров
 Александрова
 Александровка
 Александрово
 Александровск
 Александровская
 Александровское